Cedar Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Knoll (Coconino County, Arizona)	
 Cedar Knoll (Mohave County, Arizona)	
 Cedar Knoll (Connecticut)	
 Cedar Knoll (Idaho)	
 Cedar Knoll (Oklahoma)	
 Cedar Knoll (Beaver County, Utah)	
 Cedar Knoll (Utah County, Utah, 1794 m)	
 Cedar Knoll (Utah County, Utah, 2345 m)	
 Cedar Knoll (Washington County, Utah, 1979 m)	
 Cedar Knoll (Washington County, Utah, 2056 m)	
 Cedar Knoll (Wyoming)	

Siehe auch:
 Cedar Knolls